Die Cadre-47/1-Europameisterschaft (bis 1948 Cadre 45/1) wird seit 1932 in der Karambolagevariante Cadre 47/1 ausgetragen. Ausgerichtet wurde zuerst vom Weltverband Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB) und dann ab 1958 vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard).

In der Regel fand sie einmal jährlich statt, allerdings wurde sie in den letzten Jahren, ähnlich wie auch die Cadre-47/1-Weltmeisterschaft nur noch selten ausgespielt, da sich nur noch selten Ausrichter finden.

Rekordsieger sind der Deutsche Dieter Müller und Ludo Dielis aus Belgien, aktueller Titelträger ist Frédéric Caudron aus Belgien.

Modus 
Bis 1982 wurde auf eine Partie-Distanz von 300 Points gespielt. Von 1983 bis 2004 (außer Baden 1986 und Hoeselt 2004 mit einer Distanz von 250 Points und Hoeselt Qualifikation mit einer Distanz von 200 Points) wurde die Meisterschaft im Satzsystem (60 oder 100 Points) auf zwei Gewinnsätze ausgetragen.

Rekorde 
Den besten GD mit 58,33 bei einer Cadre-47/1-Europameisterschaft erzielte der Belgier Patrick Niessen 2004 in Hoeselt. Im Rahmen eines Fünfkampfes erzielte der Niederländer Christ van der Smissen auf eine Distanz von 150 Ponts ebenfalls ein GD von 58,33.

Europarekordentwicklung Cadre 45/1

Europarekordentwicklung Cadre 47/1

Fotogalerie

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.
Legende

Medaillenspiegel 
Legende

Weblinks 

 
Erstveranstaltung 1932
Letzte Veranstaltung 2004